Ел Игвахил има више значења:

 Ел Игвахил (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Игвахил (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику